Амбондро () — древнейший известный род трибосфенических млекопитающих. Единственный вид Ambondro mahabo найден в 1998 году в породах батского века, (середина юрского периода), собранных тремя годами ранее в северо-западном Мадагаскаре (Isalo, бассейн Mahajanga). Известен по единственному обломку нижней челюсти с тремя зубами. Возраст Ambondro mahabo примерно 167—165 млн лет.

Зубы амбондро могли как резать, так и перетирать пищу, причём трущая поверхность зубов у него располагалась за режущей, как и у современных терий. У мезозойских псевдотрибосфенидов (шуотерий и псевдотриб) их расположение было обратным.
Некоторые авторы относят амбондро к примитивному подклассу Australosphenida.

Варианты систематического положения 
Top, Rougier et al., (2007)

Luo et al. (2011)

См. также 
 Список родов мезозойских млекопитающих

Ссылки 
 Flynn, J.J., Parrish, J.M., Rakotosamimanana, B., Simpson, W.F. and Wyss, A.R. 1999. A Middle Jurassic mammal from Madagascar (subscription required). Nature 401:57–60.
 Амбондро махабо — древнейший трибосфенид и основа плацентарных млекопитающих
 Fossil Discoveries in Madagascar Fill in the Holes in Some Long-Held Evolutionary Theories
 Woodburne, M.O., Rich, T.H. and Springer, M.S. 2003. The evolution of tribospheny and the antiquity of mammalian clades (subscription required). Molecular Phylogeny and Evolution 28:360–385.
 Rougier, G.W., Martinelli, A.G., Forasiepi, A.M. and Novacek, M.J. 2007. New Jurassic mammals from Patagonia, Argentina: A reappraisal of australosphenidan morphology and interrelationships. American Museum Novitates 3566:1–54.

Фоссилии, описанные в 1999 году
Млекопитающие юрского периода
Ископаемая фауна Мадагаскара
Вымершие первозвери